Васан

 Васан — в исламе: идолы, одно из основных обозначений языческих объектов поклонения в доисламской Аравии.
 Васан — историческая область на восточном берегу реки Иордан.
 Васан — независимый вид математики, распространенный и успешно развивавшийся в Японии в период Эдо (1603—1867).

См. также 
 Васана — йогический термин.